Чижевская — женский вариант фамилии .

 Известные носительницы 
 Чижевская, Вера Августовна (род. 1946) — русская поэтесса.
 Чижевская, Надежда (род. 1984) — украинская шашистка.
 Чижевская, Эльжбета (1938—2010) — польская актриса.